James Mill (1773-1836) – szkocki filzozof, historyk, polityk i ekonomista; ojciec Johna Stuarta Milla
 John Stuart Mill (1806-1873) – angielski filozof, politolog i ekonomista; syn Jamesa Milla
Gminy w USA:
 Mill (ang. Mill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Mill (ang. Mill Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Mill (ang. Mill Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Mill – miasteczko w Holandii, stolica gminy Mill en Sint Hubert